Faia, mot portugais signifiant « hêtre » en français, peut aussi désigner :
 au Portugal :
 Faia, paroisse civile de la municipalité de Cabeceiras de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Faia, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Faia, paroisse civile de la municipalité de Sernancelhe, située dans le district de Viseu et la région Nord.

Patronyme 
 Priscilla Faia (née en 1985), actrice canadienne.